Леохново — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Леохново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Леохново — деревня в Себежском районе Псковской области.